JB o J.B. es generalmente una abreviatura para designar:

Personas 
 Jack Black, actor, cómico y músico estadounidense;
 Jonas Brothers, boyband estadounidense, compuesta por 3 hermanos: Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas;
 Jorge Benavides, humorista peruano;
 Justin Bieber, cantante canadiense;
 Lim Jae Beom, cantante surcoreano.
 Joaquín Bondoni, actor, cantante y bailarín mexicano.

Marcas comerciales 

 J&B, nombre común para Justerini & Brooks Whisk;
 JB, marca de alimentos de Unilever;
 Just BASIC, lenguaje de programación;
 Johor Bahru, capital de Johor, en el sudeste de Malasia;
 Jornal do Brasil, un diario brasileño.

Programas de televisión 

 El wasap de JB, programa de televisión humorístico emitido por Latina Televisión;
 JB en ATV, programa de televisión humorístico emitido por ATV;
JB noticias, otro programa de televisión humorístico emitido por Latina Televisión.

Siglas